Край Света — мыс на северо-востоке острова Шикотан, Сахалинская область, Россия.

Представляет собой скалу, уходящую далеко в воды Тихого океана и обрывающуюся вниз 40—50-метровыми уступами.

Во второй половине XX века получил широкую известность среди туристов и художников.

Расстояние до следующей в юго-восточном направлении суши составляет около 5400 км. В хорошую погоду с мыса можно наблюдать горы и вулканы соседних островов Кунашир и Итуруп.

Сам мыс Край Света со стороны можно наблюдать с мыса Краб, который является самой восточной точкой острова.

Для того чтобы подойти к его уступам, необходимо пешком преодолеть расстояние около 10 км.

Название Край Света мысу дал руководитель Курильской комплексной экспедиции 1946 года Ю. К. Ефремов, который исследовал остров после его включения в состав РСФСР.

Заставки с видом мыса можно наблюдать в советском фильме о приключениях Робинзона Крузо.

Примечания 

Шикотан
Мысы Сахалинской области
Мысы Тихого океана